Жан-Марк Феррери́ (; 26 декабря 1962, Шарльё, Луара) — французский футболист, выступавший на позициях полузащитника и нападающего.

Чемпион Европы 1984 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года.

Карьера

Клубная 
Феррери стал игроком молодёжной команды «Осера», в тот период игравшего в Дивизионе 2, в 1976 году. В основном составе начал играть в сезоне 1979/80, в котором «Осер» впервые в истории вышел в Дивизион 1. Феррери был одним из ключевых игроков команды, во многом благодаря его игре «Осер» закрепился в Дивизионе 1, но и дебютировал в еврокубках в сезоне 1984/85.

Летом 1986 года перешёл в лучший клуб страны тех лет «Бордо», с которым выиграл
в сезоне 1986/87 и чемпионат, и Кубок Франции. В 1991 году вернулся в «Осер», затем один сезон отыграл в марсельском «Олимпике», в составе которого победил в чемпионате Франции и первом розыгрыше Лиги чемпионов. В 1993 году перешёл в «Мартиг», а позднее вернулся в «Олимпик», чтобы помочь клубу в Дивизионе 2, куда он был оправлен из-за подкупа судей. После одного года в швейцарском «Цюрихе», завершил карьеру в сезоне 1997/98 в клубе «Сен-Дени Сен-Лё» Лиги 3.

В сборной 
В октябре 1982 года Феррери стал первым футболистом «Осера», приглашённым в сборную Франции. На победном чемпионате Европы-1984 сыграл всего в двух играх. Соперничая за место в составе с Луисом Фернандесом, Жаном Тигана, Аленом Жирессом и Мишелем Платини, Феррери чаще оставался в запасе.

На чемпионате мира 1986 года Феррери принял участие в четырёх матчах и помог своей команде завоевать бронзовые медали. Играл за сборную до 1990 года, всего провёл 37 матчей и забил 3 гола.

Достижения

Клубные 
 Победитель Лиги чемпионов: 1992/93
 Чемпион Франции: 1986/87, 1992/931
 Обладатель Кубка Франции: 1986/87
 Обладатель Суперкубка Франции: 1986
 Обладатель Кубка Альп: 1985
 Победитель французского Дивизиона 2 (2): 1979/80, 1994/95
1 «Олимпик» (Марсель) был лишён чемпионского звания.

В сборной 
 Чемпион Европы: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1986

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Мартиг»
Игроки ФК «Цюрих»
Чемпионы Европы по футболу